Freixido puede referirse a:

 Freijido (Boimorto), lugar de la parroquia de Cardeiro, en el municipio de Boimorto, provincia de La Coruña.
 Freixido (Cedeira), lugar de la parroquia de Piñeiro, en el municipio de Cedeira, provincia de La Coruña.
 Freixido (Laroco), lugar y parroquia del municipio de Laroco, provincia de Orense.
 Freixido (Petín), parroquia del municipio de Petín, provincia de Orense.
Freixido de Abaixo (Petín), lugar de la parroquia de Freixido, concello de Petín.
 Freixido (Valle de Oro), lugar de la parroquia de Frexulfe, en el municipio del Valle de Oro, provincia de Lugo.
 Freixido (Vivero), lugar de la parroquia de San Pedro de Viveiro, en el municipio de Vivero, provincia de Lugo.
 O Freixido (Friol), lugar de la parroquia de Xiá, en el municipio de Friol, provincia de Lugo.
 O Freixido (Narón), lugar de la parroquia de Sedes, en el municipio de Narón, provincia de La Coruña.
Freixido de Abaixo (Ortigueira), lugar de la parroquia de As Neves, concello de Ortigueira.
 Freixido de Riba, lugar de la parroquia de las Nieves, en el municipio de Ortigueira, provincia de La Coruña.